Nikolaus August, född 24 augusti 1831 på Drottningholms slott, död 4 mars 1873 på Stockholms slott, var prins av Sverige och Norge och hertig av Dalarna.

Biografi
August var yngste son till blivande kung Oscar I och drottning Josefina. Han blev liksom sina syskon uppfostrad under överinseende av Christina Ulrika Taube.

Han gifte sig den 16 april 1864 i Altenburg med prinsessan Teresia av Sachsen-Altenburg (1836–1914). Paret hade inga barn.

Han vistades 1849–53 tidtals som student i Uppsala, blev 1866 exercisinspektör för skärgårdsartilleriet och 1872 generallöjtnant. August hade ej sina bröders begåvning men var en hjärtegod, flärdlös person med en del originella sidor. Under sin ungkarlstid bodde han periodvis på Stjernsunds slott i Askersunds socken.

Prinsen har givit namn åt det tidiga svenska ångloket Prins August, vilket i sin tur – i beaktande av prinsens välkänt begränsade begåvning – givit upphov till uttrycket att vara "dummare än tåget". Enligt Sveriges Järnvägsmuseum finns det dock inga belägg för detta, utan uttrycket "dummare än tåget" skall härröra från 1920-talet. Han fick även ångfartyget S/S Prins August uppkallat efter sig. Den 10 december 1851 utsågs han till förste hedersledamot av Kungliga Vetenskapsakademien.

Prins August angreps av lungsäcksinflammation och avled efter några veckors sjukdom på Stockholms slott den 4 mars 1873 klockan 09.30.  Begravningen ägde rum nio dagar senare, den 13 mars, i Riddarholmskyrkan.

Utmärkelser

Svenska utmärkelser 
   Riddare och kommendör av Kungl. Maj:ts orden (riddare av Kungliga Serafimerorden) från födseln, 24 augusti 1831.
   Kommendör med stora korset av Svärdsorden, från födseln, 24 augusti 1831.
   Kommendör med stora korset av Nordstjärneorden, från födseln, 24 augusti 1831.
   Riddare av Kungliga Carl XIII:s orden från födseln, 24 augusti 1831.

Utländska utmärkelser 
   Storkors av Anhaltska Albrekt Björnens husor.
   Riddare av Danska Elefantorden.
   Storkors av Hannoverska Guelfer-Orden
   Storkors av Hohenzollernska husorden.
   Riddare av Nassauska Gyllene lejonets orden.
   Storkors av Nederländska Lejonorden.
   Storkors med kedja av Norska Sankt Olavs orden
   Riddare av Ryska Sankt Andreas orden.
   Riddare av Ryska Sankt Alexander Nevskij-orden.
   Riddare av Ryska Vita örnens orden.
   Riddare av första klassen av Ryska Sankt Annas orden.
   Storkors av Sachsen-Ernestinska husorden
   Storkors av Österrikiska Sankt Stefansorden.

Anfäder

Referenser 
 Edholm, Erik, Svunna dagar. Ur Förste Hovmarskalken Erik af Edholms dagböcker.  Norstedts, 1944
 Edholm, Erik, På Carl XV Tid. Ur Förste Hovmarskalken Erik af Edholms dagböcker.  Norstedts, 1945

Noter

Vidare läsning

Externa länkar

Svenska prinsar
Huset Bernadotte
Svenska militärer under 1800-talet
Svenska generaler
Norska prinsar
Ledamöter av Kungliga Musikaliska Akademien
Ledamöter av Kungliga Vetenskapsakademien
Ledamöter av Lantbruksakademien
Ledamöter av Kungliga Krigsvetenskapsakademien
Riddare och kommendör av Kungl. Maj:ts Orden
Riddare av Carl XIII:s orden
Gravsatta i Riddarholmskyrkan
Alumner från Uppsala universitet
Födda 1831
Avlidna 1873
Män
Mottagare av Serafimerorden